Леску́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 319 осіб у працездатному віці (15-64 років) 240 були активні, 79 — неактивні (показник активності 75,2%, у 1999 році було 73,9%). З 240 активних працювало 210 осіб (120 чоловіків та 90 жінок), безробітних було 30 (12 чоловіків та 18 жінок). Серед 79 неактивних 21 особа була учнем чи студентом, 30 — пенсіонерами, 28 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 215 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 570,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Леску на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Леску на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн